

Patronyme 
 Joseph Schey, comédien français

Toponyme 
 Schey, localité néerlandaise de la commune d'Eijsden-Margraten